Bienne, ville suisse du canton de Berne, chef-lieu de l'arrondissement administratif de Bienne, situé au bout du lac de Bienne ;
 La Bienne, rivière française du département du Jura, affluent de l'Ain
 La Bienne, rivière française du département de la Sarthe, affluent de la Sarthe
Gisèle Bienne (1946-), écrivaine

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme